Дауди:

 Дауди, Ильяс Дильшатович (род. 1967) — Герой Российской Федерации, участник Афганской войны, предприниматель, публицист, общественный деятель.
 Дауди Чва II (1896—1939) — 34-й кабака (король) Королевства Буганды в 1897—1939 годах.